Циба — українське прізвище:

 Циба Михайло Євгенович (1928) — український письменник
 Чабанівський Михайло Іванович (справжнє прізвище Циба) (1910—1973) — український письменник і журналіст
 Циба Тетяна Вікторівна (1977) — народний депутат України ІХ скликання

Див. також 
 Циб
Українські прізвища